Als Panzerkopfwels werden bezeichnet:
 Der Rotflossen-Antennenwels (Phractocephalus hemioliopterus) aus der Familie der Antennenwelse (Pimelodidae)
 Die Arten aus der Familie der Panzerkopfwelse (Cranoglanididae)